Kathy Jordan e Anne Smith hanno battuto in finale Ivanna Madruga-Osses e Adriana Villagran-Reami 6-1, 6-0.

Teste di serie

 Billie Jean King /  Ilana Kloss (primo turno)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (Campionesse)
 Chris Evert /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Mima Jaušovec /  Betty Stöve (semifinali)

 Virginia Ruzici /  Virginia Wade (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Renáta Tomanová (semifinali)
 Ivanna Madruga-Osses /  Adriana Villagran-Reami (finale)
 Andrea Jaeger /  Betsy Nagelsen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1980